Ларс Петтерссон:
 Петтерссон, Ларс Карл Иохан (1918—1993) — финский историк архитектуры.
 Петтерссон, Ларс Эрик (род. 1954) — шведский шахматист, мастер ФИДЕ.